Детска Евровизия 2007 () е петото ежегодно издание на едноименния конкурс за малки изпълнители на възраст между 10 и 15 години.

История 
Провежда се на 8 декември 2007 г. в Ротердам, Нидерландия, на сцената на „Ахой Арена“.

Нидерландия печели правото да домакинства детския конкурс, след като страната е избрана за страна-домакин от Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) на 13 юли 2006 г. Водещи на събитието са Сипке Ян Бусема и Ким-Лиан ван дер Мейдж.

Бюджетът за организирането на детския конкурс е посочен, че е над 2 000 000 евро.

На детския конкурс през 2007 г. участват 17 държави, като своя дебют правят Армения, България, Грузия и Литва, няма завръщащи се страни, докато Испания и Хърватия се оттеглят.

Победител става беларуския представител Алексей Жигалкович с песента „С друзьями“ със 137 точки. Това е втора победа за Беларус в детския конкурс (след 2005 г.). На второ място е дебютанта Армения със 136 точки, на трето място е Сърбия със 120 точки, на четвърто място е Грузия със 116 точки, а на пето място е Северна Македония със 111 точки. Страната-домакин Нидерландия е на 11-о място с 39 точки.

Място 
Три държави наддават за правата за домакинство на петото издание на Детската Евровизия; Hrvatska radiotelevizija (HRT) за Хърватия; Cyprus Broadcasting Corporation (CyBC) за Кипър; и Algemene Vereniging Radio Omroep (AVRO) за Нидерландия. Нидерландската телевизия AVRO получава правата да бъде домакин на детския конкурс през 2007 г., като бюджетът е над 2 000 000 евро, които са изразходвани за организиране на събитието.

Полемика 
През последните няколко години повечето песенния конкурси са свързани с противоречия поради твърденията за плагиатство на песни. Тази година не прави изключение, руската песен получава твърдения от възрастен композитор, че тя е оригиналният автор на песента. Допълнителни твърдения са отправени, че песента е изпълнена преди националната селекция преди една година през август 2006 г., което се твърди, че е нарушение на правилата, определени от Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ).

Официални CD и DVD 
Официален двоен компактдиск на Детската Евровизия през 2007 г. е предназначен за продажба на 23 декември 2007 г., въпреки че Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) обявява, че няма да има официално DVD на детския песенен конкурс поради липса на интерес. Белгийската песен е публикувана на 5 октомври 2007 г., а нидерландската песен е пусната в продажба на 26 октомври 2007 г. Няма планове за комерсиални единични издания на записи на детската Евровизия в други страни, но може би могат да бъдат отпечатани няколко промо копия за града-домакин Ротердам.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници 

Музикални фестивали в Ротердам
2007
2007 година в Европа